Максимилиа́но Гасто́н Ло́пес, более известный как Ма́кси Лопес (; 3 апреля 1984, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, игравший на позиции нападающего. Также имеет итальянский паспорт, который позволял ему играть в Евросоюзе, не считаясь легионером.

Биография 
Начал карьеру в 1997 году в клубе «Ривер Плейт». В 17 лет дебютировал во взрослой команде. В «Ривер Плейт» был одним из ведущих игроков, выиграл в его составе Клаусуру в 2002, 2003 и 2004 годах. В январе 2005 года «Барселона» приобрела его за 6,2 млн евро после травмы Хенрика Ларссона. Дебютировал в команде в матче против «Челси» в Лиге чемпионов. Не стал постоянным игроком команды. Покинул «Барселону» в начале сезона 2006/07, уехав в аренду в «Мальорку», где он не оправдал ожиданий, забив только 2 гола в 25 матчах. 16 августа 2007 года подписал контракт с российским клубом «Москва», сумма трансфера составила 2 млн евро. В сезоне-2007 в 9 матчах забил 6 голов. В 2009 году выступал на правах аренды за «Гремио» (Порту-Алегри), провёл 25 матчей, забил 11 голов. 20 января 2010 года перешёл в итальянскую «Катанию», подписав контракт на 4 года. 27 января 2012 года подписал контракт с итальянским «Миланом», куда перешёл на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. 1 февраля 2012 года дебютировал за «Милан» в матче чемпионата Италии против «Лацио» выйдя на замену на 79-й минуте вместо Марка ван Боммела. Его команда на выезде уступила 0:2. Свой первый гол за «Милан» забил 11 февраля в выездном матче чемпионата Италии против «Удинезе», вышел на замену на 66-й минуте вместо Антонио Ночерино, а на 77-й минуте забил гол. Его команда выиграла 2:1.

10 июля 2012 года перешёл в «Сампдорию» на правах годичной аренды с возможным правом выкупа. Клуб не стал выкупать контракт игрока, но снова взял его в аренду в конце сезона 2013/14. 1 июля 2014 года Макси Лопес перешёл в «Кьево», а 13 января 2015 года стал игроком «Торино».

29 июля 2021 года объявил о завершении игровой карьеры.

В июле 2022 года вместе с партнерами приобрел долю в футбольном клубе Бирмингем Сити (Великобритания), став первым уроженцем Аргентины среди владельцев английских команд. Сумма сделки, по сообщениям СМИ, составила 30 млн фунтов.

Личная жизнь 
Был женат, есть три сына: Бенедикто, Валентино и Константино. В 2013 году супруга Лопеса, телеведущая и модель Ванда Нара, бросила мужа ради на тот момент 20-летнего футболиста Мауро Икарди. Сама модель рассказала:

Когда мы были в Аргентине Макси изменял мне с гувернанткой. Они занимались сексом, пока я спала в другой комнате с детьми, — рассказывает Ванда. — А потом она — далеко не красавица, надо сказать — обвинила его в сексуальных домогательствах. Начался суд. Я видела 25 sms, подтверждающих, что речь шла о настоящей истории любви. Макси оправдали, однако это ничего не меняет. Я оставалась с ним только из-за детей. Я много раз его прощала, даже не знаю, как мне это удавалось. Когда я начала отношения с Мауро, то уже развелась с Макси. Я отказалась от всех его денег. Когда Макси узнал, что я влюблена в Мауро, то заявил, что я все ещё являюсь его женой. Его мучило, что я нашла хорошего, молодого, милого парня, который готов позаботиться обо мне и детях. Когда мы развелись, Макси сказал: «Кому ты нужна с тремя детьми? Ты останешься одна». Но случилось чудо. Мауро — сорокалетний, опытный мужчина в теле юноши. Он сказал мне, что хочет завести ребёнка, но прежде мы поженимся.

Достижения

Клубные 
«Ривер Плейт»
 Чемпион Аргентины: Кл. 2002, Кл. 2003, Кл. 2004
«Барселона»
Чемпион Испании: 2004/05, 2005/06
 Обладатель Суперкубка Испании: 2005, 2006
 Победитель Лиги чемпионов: 2005/06

«Васко да Гама»
 Кубок Гуанабара: 2019

Индивидуальные 
 Кубок Италии: 2017/18 (Лучший бомбардир кубка - 4 гола)

Статистика

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Статья на barcamania.com
 Профиль на официальном сайте ФК «Москва»
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Самбенедеттезе»